Roland Garros in 1992 bij de vrouwen werd voor de 85e keer gehouden. De Joegoslavische Monica Seles won het toernooi door in de finale de Duitse Steffi Graf met 6-2, 3-6 en 10-8 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1992